Guéret est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Guéret, commune française, préfecture du département de la Creuse dans la région Nouvelle-Aquitaine.
 Monts de Guéret, massif granitique français du Massif central faisant partie des monts de la Marche, dans le département de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Anne Guéret (1760-1805), femme peintre française ;
 Cécile Guéret (1954-), syndicaliste et femme politique centrafricaine ;
 Charles Guéret (1885-1932), poète et écrivain français ;
 Daniel Guéret (1961-), homme politique français ;
 Dominique Guéret (1930-), homme d'État centrafricain ;
 Éric Guéret, réalisateur français de documentaires ;
 Gabriel Guéret (1641-1688), avocat, écrivain et critique littéraire français ;
 Georges Guéret (1925-2018), acteur cascadeur français.
 Louise Catherine Guéret (1755-1851), femme peintre française ;
 Willy Guéret (1973-), footballeur français.

Patronyme français